Комисса́ров (Комисса́рова) — русская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

Комиссаров

А 
 
 
 Комиссаров, Андрей (род. 1983) — российский дзюдоист.
 Комиссаров, Антон Андреевич (род. 1978) — казахстанский хоккеист.
 Комиссаров, Артём Андреевич (род. 1990) — российский баскетболист.

Б

В 
 Комиссаров, Валентин Владимирович (1924—1953) — Герой Советского Союза.
 Комиссаров, Валерий Яковлевич (род. 1965) — российский телеведущий и режиссёр, депутат Государственной думы.
 Комиссаров, Вилен Наумович (1924—2005) — специалист в области теории перевода и методики обучения переводчиков.
 
 Комиссаров, Вячеслав Сергеевич (1937—2019) — генерал-майор, первый заместитель министра внутренних дел РСФСР.

Г 
 Комиссаров, Геннадий Германович (1937—2016) — советский и российский биофизик и фотохимик.
 Комиссаров, Григорий Афанасьевич (1901—1975) — Герой Социалистического Труда, управляющий строительным трестом.
 Комиссаров, Гурий Иванович (1883—1969) — советский чувашский писатель, поэт и драматург, переводчик, языковед, философ, историк, педагог.

Д 
 Комиссаров, Даниил Самуилович (1907—2008) — советский учёный-иранист и переводчик, дипломат.

И 
 
 Комиссаров, Игорь Васильевич (1931—2011) — советский и украинский фармаколог, член-корреспондент НАН и НАМН Украины, профессор, доктор медицинских наук.

К 
 Комиссаров, Константин Васильевич (1898—1942) — советский военачальник.

М 
 Комиссаров, Максим Андреевич (род. 1972) — казахстанский хоккеист.
 Комиссаров, Марк Михайлович (1928—1998) — советский скрипач.

Н 
 Комиссаров, Никита (род. 2000) — эстонский футболист.
 Комиссаров, Николай Валерианович (1890—1957) — советский актёр театра и кино.

О 
 
 Комиссаров, Осип Иванович (1838—1892) — шапочный мастер, спасший императора Александра II при покушении Каракозова.

П 
 

 Комиссаров, Пётр Антонович (Валентин Гонсалес, 1904—1983) — испанский военный и политический деятель.

С 
 Комиссаров, Семён Самуилович (1896—1919) — революционер, большевик, участник борьбы за Советскую власть в Белоруссии.

Ю 
 Комиссаров, Юрий Данилович (1937—2016) — советский и российский актёр, народный артист Российской Федерации (2004).



Топоним 
 Комиссаров — хутор в Тацинском районе Ростовской области России.
 Комиссаров — ручей в Карелии.

См. также